De Europese kampioenschappen triatlon lange afstand 2011 werden gehouden op 21 augustus 2011 in Tampere, Finland. Het was de achttiende keer dat de European Triathlon Union (ETU) een titelstrijd organiseerde in deze discipline. Voor zowel mannen als vrouwen ging de wedstrijd over de drievoudige olympische afstand: 4 km zwemmen, 120 km fietsen en 30 km hardlopen. Bij de mannen ging de titel naar de Spanjaard Miquel Blanchart, bij de vrouwen was de Deense Camilla Pedersen de snelste.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Triatlon in 2011
2011
Sport in Tampere
Triatlon